Terriers – grupo de raças de cães produzidas inicialmente para caça de pequenos animais
Terriers – série de televisão estadunidense do FX cancelada